Andrzej Witkowski – schermidore polacco
 Michał Witkowski – scrittore polacco
 Norbert Witkowski – calciatore polacco